Til Schweiger - um ator, diretor e produtor alemão.
Meir Schweiger - um rabino no Instituto Pardes em Jerusalém e Nova York. 
Desambiguação